В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-4, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (1-ше коло)
  Діанне Фромгольтц (півфінал)
  Івонн Гулагонг (фінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (переможниця)
 Кеті Джордан (1-ше коло)
 Бетті Стеве (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open